Гри́горово — остановочный пункт Казанского направления Московской железной дороги в Раменском районе Московской области.

Имеется одна островная платформа. К северу от платформы расположены одноимённая деревня Григорово и одноимённое СНТ, к северо-западу — деревня Кошерово и СНТ "Антоновка".

Ранее Григорово было разъездом.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов пл. Григорово

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района